East Palermo ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Palermo (Maine), im Waldo County
 East Palermo (New York), im Oswego County